Vinterbader har flere betydninger:
 Vinterbader - det at bade i havet eller en sø om vinteren.
 Vinterbader (film)